Hodeige ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Hodeige (* 1957), deutscher Buchhandelsmanager und Verleger
 Christian H. Hodeige (* 1958), deutscher Verleger und Autor
 Fritz Hodeige (1920–2001), deutscher Verleger